ТФМК:

 Таллинский фанерно-мебельный комбинат
 ТФМК — эстонский футбольный клуб.